Charles Lyell est un nom pouvant désigner :

Charles Lyell (1767-1849), botaniste écossais
 Charles Lyell (1797-1875), géologue britannique
Charles Lyell (1875-1918), militaire et homme politique britannique
Charles Lyell (2e baron Lyell) (1913-1943), militaire britannique
Charles Lyell (3e baron Lyell) (1939-2017), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

 Charles Lyall
 Charles Lyle